Heterenchelyidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen ålartade fiskar (Anguilliformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heterenchelyidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Heterenchelyidae